Juan Cárdenas puede referirse a:

 Juan Cárdenas (1613-1684), jesuita español;
 Juan Cárdenas, (n. 1939), pintor colombiano;
 Juan Cárdenas (n. 1978), escritor colombiano;
 Juan Cárdenas (embajador), diplomático español, embajador de España en París cuando comenzó la Guerra Civil Española.